Petanang (Lembak), een plaats in Indonesië
Petanang (Kumpeh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing